Херманн () — фамилия.

Известные носители 
Херманн
 Херманн, Гюнтер (род. 1960) — немецкий футболист, полузащитник.
 Херманн, Карл (1885—1973) — немецкий политик.
 Херманн, Эдуард (1887—1960) — российский и эстонский легкоатлет и боксёр.
Херман
 Херман, Даниель (род. 1986) — немецкий фигурист (танцы на льду).
 Херман, Каролина (род. 1988) — немецкая фигуристка (танцы на льду).
 Херман, Тина (род. 1992) — немецкая скелетонистка, трехкратная чемпионка мира.
Герман
 Герман, Фридрих Бенедикт Вильгельм фон (1795—1868) — немецкий экономист и статистик.

См. также 
 Хьерманн, Рейдар (Reidar Hjermann; род. 1969) — норвежский психолог и специалист клинической детской и подростковой психологии.
 Германн